La conductivité, ou conductibilité, caractérise la capacité des matériaux à diffuser la chaleur, conduire l'électricité ou laisser passer un fluide, sous l'effet d'un gradient de température, de potentiel ou de pression. Voir :

 Pour la chaleur
 Conductivité thermique ;

 Pour l'électricité
 Conductivité électrique ;
 Supraconductivité ;

 Pour l'écoulement en milieu poreux
 Conductivité hydraulique.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Conducteur ohmique
 Électricité
 Transfert thermique

Électricité
Transfert thermique